Unter Congress of the People versteht man

 eine Partei in Südafrika, siehe Congress of the People
 ein politisches Gipfeltreffen in Südafrika, siehe Congress of the People (1955)
 eine Partei in Trinidad und Tobago, siehe Congress of the People (Trinidad und Tobago)